Яков Леонтьевич Никифоров () — советский комбайнёр. Герой Социалистического Труда (1952).

Биография 
Яков Никифоров родился 15 ноября 1911 года на территории современной Херсонской области Украины.

Участвовал в Великой Отечественной войне.

С конца 1940-х годов работал комбайнёром на Сталинской машинно-тракторной станции в Первомайском районе Крымской области.

В 1951 году на комбайне «Сталинец-6» во время уборочной за 25 дней намолотил 8762 центнера зерна.

17 мая 1952 года указом Президиума Верховного Совета СССР за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1951 году получил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1958 году, после того как МТС была расформирована, работал механизатором в колхозе, а с 1964 года до выхода на пенсию — в совхозе имени 1-го Мая.

Жил в посёлке Первомайское.

Был награждён медалями, в том числе двумя «За трудовую доблесть» (6 августа 1949, 21 августа 1953).

Умер 2 февраля 1985 года.

Примечания 

Комбайнёры
Участники Великой Отечественной войны